Austria:
 Muggendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Zobacz też:
 Muckendorf
 Müggendorf